Реген:

 Реген — город в Баварии.
 Реген — район Баварии.
 Реген — река в Баварии, приток Дуная.
 Реген, Иван — словенский биолог.